Флаг Дзержи́нского района — упрощённое наименование флага нескольких муниципальных районов России:

 Флаг Дзержинского района — флаг муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области.
 Флаг Дзержинского района — флаг муниципального образования Дзержинский район Красноярского края.